Müllen ist der Name folgender Orte:

 Müllen (Finnentrop), Ortsteil von Finnentrop im Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Müllen, Ortsteil von Neuried im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Müllen ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Müllen (* 1947), deutscher Chemiker